Dowdle

 John Erick Dowdle (* 1973), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Dowdle (Alabama) in Tuscaloosa County in Alabama